

Navires 
Navires nommés en l'honneur de François Joseph Bouvet de Précourt :
 aviso Bouvet, lancé en 1865, coulé en 1871 devant Haïti ;   
 Bouvet, lancé en 1876 et retiré en 1891 ;
 cuirassé Bouvet (1893-1915), coulé par une mine devant les Dardanelles ;
 Bouvet, navire auxiliaire des FNFL ; 
 Bouvet (D624), escorteur lance-missiles (1952-1982).

Autres 
Bouvet peut désigner :
 le bouvet, un instrument de charpenterie et menuiserie.

Le Bouvet peu désigner :
 Le Bouvet, magazine sur le travail du bois.

Toponyme 

 île Bouvet, une île volcanique inhabitée de l'Atlantique sud, située au sud-sud-ouest du cap de Bonne-Espérance ;
 La Madeleine-Bouvet, une commune française, située dans le département de l'Orne.

Personnalités 

 Albert Bouvet, coureur cycliste français, (1930-2017) ;
 Aristide Bouvet (1807-1878), homme politique français ;
 Charles Bouvet (1868-1935), musicologue français ;
 Corinne Bouvet de Maisonneuve, écrivain français ;
 Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre et écrivaine franco-tunisienne1 ;
 Didier Bouvet, skieur alpin français (né en 1961) ;
 Éric Bouvet ;
 Félix Bouvet (né en 1991), kayakiste français ;
 Francisque Bouvet (1799-1871), homme politique français ;
 François Joseph Bouvet de Précourt, marin français (1753-1832) ;
 Georges-Régis Bouvet, (1902-1976) général français qui commandait des commandos d'Afrique au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Georges Bouvet, botaniste français (1850-1929) ;
 Henry Bouvet (1859-1945), peintre français ;
 Jean-Baptiste Lozier Bouvet, navigateur français, découvreur de l'île Bouvet et gouverneur des Mascareignes (1705-1786) ;
 Jean-Christophe Bouvet, acteur français ;
 Jean-Pierre Bouvet (1937-1976), artiste peintre, créateur du musée d'art naïf de Laval ;
 Joachim Bouvet, jésuite français (1660-1732) ;
  ;
 Louis Bouvet (18..-1923), dramaturge français ;
 Louis-Charles Bouvet (1806-1887), graveur-médailleur français ;
 Max Bouvet (1854-1943) baryton français ;
  ;
 Michel Bouvet, affichiste et graphiste français ;
 Pierre François Étienne Bouvet de Maisonneuve, marin français (1775-1860);
 Pierre René Servan Bouvet de Maisonneuve (1750-1795) : officier de marine français, père du précédent ;
 Sofian Bouvet (né en 1989), skipper français ;
 Jean-Bernard Bouvet (né en 1969), pilote automobile français.

Homonymie de patronyme